een weg in Bosnië en Herzegovina, zie B-1 (Bosnië en Herzegovina);
 een weg in Duitsland, zie Bundesstraße 1;
 een weg in Jamaica, zie B1 (Jamaica);
 een weg in Namibië, zie B1 (Namibië);
 een Amerikaanse bommenwerper, zie B-1 Lancer;
 de vitamine B1, zie Thiamine;
 het papierformaat B1, zie Papierformaat;
 een vaarweg voor zee- en binnenvaartschepen in de haven van Antwerpen, zie Kanaaldok B1;
 een personage uit de televisieserie ''Bassie en Adriaan';
 een taalniveau van het Gemeenschappelijk Europees referentiekader, zie Gemeenschappelijk Europees referentiekader.